Диба — знаряддя катувань
 Диба або колодка — масивні дерев'яні кайдани, які в старовину надівали на ноги, руки і шию заарештованому
 Диба — українське прізвище.

Див. також 
 Диби або ходулі — прямі палиці з прикріпленими до них на певній висоті платформами для ніг, що використовуються для ходьби